Perito Moreno peut désigner :
 Francisco Moreno, dit  (« l'expert Moreno »), un explorateur argentin du  ;
 Perito Moreno, une localité argentine de la province de Santa Cruz ;
 le glacier Perito Moreno, un glacier d'Argentine du parc national Los Glaciares en Patagonie argentine.

Voir aussi